Wunderburg bezeichnet:

 Wunderburg (Bamberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bamberg, Bayern
 Wunderburg (Marloffstein), Ortsteil der Gemeinde Marloffstein, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Wunderburg (Prinzhöfte), Ortsteil der Gemeinde Prinzhöfte, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Wunderburg (Gmunden), abgegangene Höhenburg in der Gemeinde Gmunden, Oberösterreich
 Wunderburg (Roßwein), abgegangene Höhenburg

Siehe auch:
 Wunderburger Moor